Laomedeja – jedna z Nereid w mitologii greckiej
 Laomedea – księżyc Neptuna